У́лица Пу́шкина (бывшая улица Зарядье, часть Даниловской улицы) — улица в центральной части города Ярославля. Лежит между площадью Волкова и улицей Победы. Нумерация домов ведётся от площади Волкова.

История 

До регулярной планировки частично на месте современной улицы (участка от Республиканской до Победы) пролегала улица Зарядье, названная так по расположению за торговыми рядами.

В ходе перестройки города по регулярному плану 1778 года была проложена новая прямая улица от Власьевской площади до Мологской улицы и её продолжение от Пошехонской улицы до городского вала. Улица получила название Даниловская (с вариантом Большая Даниловская) по городу Данилов Ярославской губернии. Для части улицы от Власьевской площади до Мологской улицы одновременно с официальным названием продолжало употребляться старое — Зарядье.

В 1957 году Даниловскую улицу переименовали в улицу Пушкина в честь Александра Сергеевича Пушкина.

Здания и сооружения 
 № 1 — Бывший дом Пастухова, сейчас — поликлиника №1 Кировского района
 № 3 — Двухэтажный дом с мезонином, бывший дом Романова, построенный в первой трети XIX века в стиле классицизм
 № 5 — Двухэтажный жилой дом, бывший дом Романова, построенный в  1900 году
 № 11 — Бывший дом Веретенниковых-Глебездова
 № 14а — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и учёта недвижимости по Ярославской области
 № 20 — одно из зданий Бутусовского посёлка

Примечания 

Пушкина
Ярославль